Алекса́ндр Кучере́нко:
 Кучеренко, Александр Васильевич (1924—2004) — Герой Советского Союза.
 Кучеренко, Александр Евгеньевич (род. 1991) — украинский футболист.